Internationales Stadionfest 2017 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 27 sierpnia 2017 w Berlinie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2017 w lekkoatletyce
2017 w Niemczech
Internationales Stadionfest